Zkratka SLO může znamenat:
 Mezinárodní zkratka Slovinska
 San Luis Obispo